Coque puede referirse a:

 Coque, combustible sólido obtenido a partir del carbón.
 Coque (España), aldea española de la parroquia de Larín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Coque de petróleo, combustible sólido obtenido a partir del petróleo.
 Coque, hipocorístico de Jorge.
 Prunus armeniaca, árbol también conocido como coque, más conocido como albaricoquero, albaricoque, damasco, pavía o chabacano.
 Coque o torta de sal.